Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 r.
 Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w 2012 r.